Список евангелий-апракосов, то есть евангелий, записанных в порядке проведения чтений на богослужениях (литургиях), является в некотором роде аналогом списка лекционарных рукописей Нового Завета. В отличие от Лекционариев термин «апракос» применяют не к греческим, а к кириллическим или глаголическим рукописям и только к рукописям евангелий.

В списке перечислены манускрипты из музейных собраний.

Евангелия апракосы

Галерея

См. также 
 Список папирусов Нового Завета
 Список унциальных рукописей Нового Завета
 Список минускульных рукописей Нового Завета
 Список лекционарных рукописей Нового Завета
 Категории рукописей Нового Завета

Примечания

Ссылки 
 «Библия 1499 года и библия в синодальном переводе с иллюстрациями» Том 7. Издательский отдел московского патриархата. Москва. 1992 г. (содержит снимки апракосов и их архивные данные)

Литература 

 «Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР XI—XIII вв.», издательство «Наука», Москва, 1984 год.

Рукописи Библии
Списки рукописей